Вильянуэва () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 28 760 человек.

История 
Город основан в 1692 году .

Ссылки 
 Villanueva en mexicodesconocido.com.mx

Муниципалитеты Сакатекаса
Города Сакатекаса